Degland ist der Familienname folgender Personen:

 Côme-Damien Degland (1787–1856), französischer Ornithologe und Arzt
 Jean-Vincent-Yves Degland (1773–1841), französischer Botaniker, Arzt und Mathematiker